Rungholt bezeichnet:

 Rungholt, einen versunkenen Ort auf der ehemaligen Insel Strand
 Rungholt (Schiff, 1966), ein kleines Fährschiff aus dem Jahr 1966
 Rungholt (Schiff, 1991), ein Fährschiff aus dem Jahr 1991
 Rungholt (Schiff, 1992), ein Fährschiff aus dem Jahr 1992